15 (пятнадцать) — натуральное число, расположенное между числами 14 и 16. Восьмое нечётное число, восьмое составное число, четвёртое число Белла, число Мерсенна (), четвёртое число торта, пятое треугольное число, наименьшее составное число, которое является порядком лишь одной группы.

Магическое число (Магический квадрат) 
 1 2 3
 4 5 6
 7 8 9

При сложении чисел по диагоналям, вертикали и горизонтали (крест-накрест) получаем число 15

В системах измерения 
 1015 называется квадриллион; приставки СИ: пета (П) и фемто (ф)

Примечания

Литература 
 

Числа Белла
Википедия:Статьи со ссылками на статьи об отдельных числах